Polska:
 Sznury – część miasta Tomaszów Lubelski

Białoruś:
 Sznury – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Miasota

Litwa:
 Sznury – wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki
 Sznury – opuszczony folwark na Litwie, w rejonie wileńskim, w gminie Ławaryszki